Le Crédit Lyonnais, banc amb seu a Lió (França)
 Loeb Classical Library, col·lecció de textos de filologia clàssica publicats a la Universitat Harvard
 Làser de cristall líquid, làser que utilitza un cristall líquid com a ressonador
 Llibreria del Component Lazarus, llibreria informàtica de l'entorn integrat de desenvolupament Lazarus
 LCL també és el nom d'un fluid fictici que té protagonisme a Neon Genesis Evangelion, sèrie d'anime i manga japonesa